Tune kan referere til:
 Tune – en by i Tune Sogn, Greve Kommune
 Tune (Norge) – en tidligere kommune i Østfold fylke, Norge
 Tune (valgkreds) – en valgkreds i Smaalenenes amt i Norge ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918